Harper County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Harper County (Kansas) – okres státu Kansas
 Harper County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma